Guillotina puede referirse a:
Guillotina, una máquina utilizada para aplicar la pena capital por decapitación.
Guillotina para papel, una herramienta que se utiliza en oficinas, empresas de impresión, para cortar hojas de forma recta.
Guillotina (banda), una banda mexicana de grunge y rock alternativo entre 1992 y 2011.